Detta är en diskografi för den amerikanska sångerskan Barbra Streisand.

Album
Förteckningarna innefattar album och deras placeringar på listor i USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Norge, Australien, Österrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Frankrike.

Studioalbum

anmärkning: "One Night Only" gavs ut 2010 i ett kombopack med en DVD av konserten på Village Vanguard i New York

Samlingsalbum

Anm: En enkel-CD, "Highlights from Just for the Record ...", som presenterar ett urval av Streisands inspelningar under åren, utgavs också 1991.

Musikal- och filminspelningar, soundtracks

Singlar

Musikvideor

VHS, DVD och Blu-ray

Källor

Streisand, Barbra
Diskografier för amerikanska artister